Die Stella Artois Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juni 2001 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr an Position 2 gesetzt seinen Titel verteidigen konnte. Er hielt sich im Turnierverlauf schadlos und musste nur im Halbfinale gegen den Turniersieger von 1999 Pete Sampras einen Satz abgeben. Es war Hewitts zweiter Titel der Saison und der achte seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren Mark Woodforde und Todd Woodbridge, die dieses Jahr nicht erneut zusammen antraten. Lediglich Woodbridge spielte das Turnier und war mit Wayne Ferreira sogar topgesetzt, verlor aber im Viertelfinale. Neue Turniersieger wurden die an Position 8 gesetzten Bob und Mike Bryan, die nur im Finale einen Satz abgeben mussten. Für sie war es der zweite Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler sowie die ersten vier gesetzten Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham